płotka (Rutilus rutilus) – gatunek ryby z rodziny karpiowatych
 Leon Płotka
 Michał Płotka